U 19. veku u Valjevu su živele mnoge poznate ličnosti (muzičari, glumci, opančari, kafedjije, vunovlačari, profesori).

Značajne ličnosti Grada Valjeva 
 Alkesić Života Žija Gitarista pozna među Valjevskim romima često je svirao po valjevski kafana koje se nalaze u starom tešnjaru.
 Bušic Stanko i Mato Ziveli su na ubu i bili su glumci i bili su čuveni ciganski kmetovi.(19 vek)
 Gračanin Aleksandar najbolji Gimnasticar najbolji sportista 1956 godine
 Gračanin Dragiša najbolji bokser Valjeva državni reprezantivac 1962-1965
 Petrović Milan Pub kmet Valjevske Opštine (19 vek)
 Krstic Bogomir muzičar u orkestru Kraljevskoj Gardi (19 vek)
 Stanković (Paunović) Marinko Smatralo se da je on bio prvi violinista u Valjevskom Kraju.(19 vek)
 Šabanović Šaban Nekada najčuveniji valjevski muzičar pevač. (19 vek)
 Obradović Slobodan — Odličan trubač, možda i najbolji među valjevskim Romima.
 Gračanin Čedomir — Osnivač pozorišta valjevskih Roma(To je najstarija pozorišna družina Roma u svetskim okvirima.)
 Gračani, Predrag i Nenad — Braća muzičari, među vodećim zabavljačima Beograđana u vremenu između svetkih ratova. Svirali su i u orkestru Radio Beograda.

Muzičari 
 Aleksić Života Žija je bio čuveni Valjevski gitarista, pamte ga velikog veseljaka ,znao je da čoveka loše volje razgali sa njegovim osmehom i notama svoje gitare!
 Krstic Bogomir muzičar u nastanak Vojnog Orkestra kraljeve garde i osnivaca Stanislav Binčki kazu da je bio muzički obrazovan,pisao je pesme.
 Gračani Predrag i Nenad su Braća muzičari, među vodećim zabavljačima u Beogradu ,vremenu između dva svetka rata Svirali su i u O orkestru Radio Beograda

Glumci 
 Bušic Stanko i Mato su po predanju ljudi koji su živeli sredinom 18 veka, kažu da su to bili braća velikog srca njihova porodica je sa uba ,ostali su zapanjćeni po njihovoj glumi a i uspeli da se preplate na čuveni pozorišni komad "Mnogostradalna Genoveva".

Sportisti 
 Dragiša Gračanin je poznat bokser Valjeva, 1964 godine “Sport” ga proglasio za najboljeg muvaša u zemlji. Po oceni stručnjaka iz 1965. godine je bio najkompletniji bokser Valjeva.
 Gračanin Aleksandar je u to doba bio vrhunski gimnastičar, godine 1954. i 1956. je postao prvak Srbije u gimnastici i proglašen za najboljeg sportistu grada Valjeva.

Reference

Spoljašnje veze 
 Revija Kolubara mart 2003
 Revija Kolubara Značajni Sportisti Valjeva
 Nastanak vojnog Orkestra kraljeve Garde
 O orkestru Radio Televizije Beograd

Ваљево